Brenham – città del Texas, Stati Uniti d'America
Brenham – meteorite
Charles James Brenham (1817-1876) – politico statunitense